Primera División 1989-1990 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1989-1990 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1989-1990 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio